Neva kan syfta på:

 Neva – en flod i Ryssland
 Neva (tidning) – en rysk tidning
 Slaget vid Neva – ett slag vid floden 1240
 Neva – ett sovjetiskt luftvärnsrobotsystem, se S-125
 Neva station – en by och tidigare järnvägsstation på Inlandsbanan
 S/S Neva – svenskt lastfartyg som torpederades under andra världskriget.
 1603 Neva –  en asteroid i huvudbältet

Se även
 Kronstadtbukten – bukten floden Neva mynnar i